Luciani ist der Familienname folgender Personen: 

 Albino Luciani (1912–1978), der spätere Papst Johannes Paul I.
 Clara Luciani (* 1992), französische Singer-Songwriterin

 Luigi Luciani (1842–1919), italienischer Physiologe
 Sebastiano Luciani (um 1485–1547), bekannt als Sebastiano del Piombo, Maler der florentinisch-römischen Schule 
 Sebastiano Arturo Luciani (1884–1950), italienischer Komponist, Musikwissenschaftler und Filmkritiker